Сельское поселение Колтовское — бывшее (до 2015) муниципальное образование со статусом сельского поселения в упразднённом Каширском муниципальном районе Московской области России.

Общие сведения 
Образовано в ходе муниципальной реформы, в соответствии с Законом Московской области от 28.02.2005 года  «О статусе и границах Каширского муниципального района и вновь образованных в его составе муниципальных образований».

Административный центр — деревня Тарасково.

Администрация поселения располагалась по адресу: 142943, Московская область, Каширский район, д. Тарасково, ул. Комсомольская, д. 24.

Упразднено 11 октября 2015 в связи с преобразованием Каширского муниципального района в городской округ.

Население

География 
Располагалось в западной части Каширского района. Граничило с городским поселением Кашира и сельским поселением Базаровским, городским поселением Ступино Ступинского района, а также Ясногорским районом Тульской области. Площадь территории сельского поселения — 7510 га.

Состав сельского поселения 
В состав сельского поселения входили 12 населённых пунктов упразднённой административно-территориальной единицы — Колтовского сельского округа:

деревни Благово, Елькино, Колтово, Корыстово, Ледово, Ледовские выселки, Лиды, Малеево, Семенково, Стародуб, Тарасково, Умрышенка.

Официальная символика

Примечания 

Упразднённые сельские поселения Московской области
Упразднённые муниципальные образования Каширского района Московской области
Сельские поселения, упразднённые в 2015 году